FIM kan syfta på:
 
 FIM – sanktionerar världsmästerskapen i de stora motorcykelsporterna, se Fédération Internationale de Motocyclisme 
 FIM – internationell facklig organisation för yrkesmusiker, se Internationella musikerfederationen
 FIM (fondförvaltare) – en finländsk fondförvaltare.
 FIM – valutakod (ISO 4217) för den tidigare valutan i Finland, se Finsk mark